406 км, 406-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 406 км, ПЛ 406 КМ — остановочный пункт Московской железной дороги в Орловской области. Код 216621.
 406 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Смоленской области. Код 171115.
 406 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области. Код 593673.